BIOGRAFIE 

Data nașterii: 2 ianuarie 1953, în localitatea Crăsani, județul Ialomița;

Profesia: profesor doctor de filozofie, prozator, eseist. A absolvit, în anul 1979, Facultatea de Filosofie a Universității București. A participat la cenaclurile formatoare din București, între anii 1978- 1982: Cenaclul de Luni, condus de Nicolae Manolescu; Cenaclul Junimea, condus de Ovid S. Crohmălniceanu;

A fost profesor de filosofie la licee din Slobozia (1980-1985); profesor de filosofie la Liceul de Matematică Fizică din Slobozia (1986-2008), pe care l-a absolvit și avea să-l transforme, ca director, în anii 2000, în Colegiul Național "Mihai  Viteazul". A fost consilier-șef al Inspectoratului pentru Cultură al județului Ialomița (1990-1995);Director coordonator al Direcției pentru  cultură, culte și patrimoniu cultural a  municipiului București (2009–2010); profesor titular de filosofie și logică la Colegiul Național Școala Centrală București (2008-2020). Doctor în filosofie al Universității București (2007), cu o cercetare asupra operei și vieții lui Friedrich Nietzsche, intitulată "Măștile liui Nietzsche". Este membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, din anul 1990. Profesor doctor al Universității Ecologice București (2009- 2017);

ACTIVITĂȚI CULTURALE

A editat în Slobozia revista literar-culturală "Provincia" (1990).  A organizat Colocviile naționale de literatură de la Slobozia, între anii 1991-1995, la care au fost premiați poeți și prozatori importanți ai României (Mariana Marin, Florin Iaru, Nora Iuga, etc).  A organizat și desfășurat Colocviile naționale de antropologie și sociologie rurală de la Slobozia, cu cercetări profesionale efectuate de profesori și studenți ai Facultății de sociologie din București, conduși de prof. univ. Vintilă Mihăilescu.  A inițiat și organizat Festivalul și concursul de interpretare a liedului Ionel Perlea, din Slobozia, începând cu anul 1992.  A fost implicat decisiv în finalizarea construcției, amenajarea, destinația funcțională și conferirea titulaturii, ca instituție, a Centrului Cultural Ionel Perlea din Slobozia (1990-1992).

OPERA LITERARĂ   A debutat publicistic în revista "România literară", pe două pagini, cu proza "Un taifas obișnuit", dedicată lui Marin Preda și prezentată elogios de prozatorul Constantin Țoiu. A scris și publicat  cărți de proză scurte, romane, volume de eseuri filosofice și mai multe cărți dedicate învățământului (manual de filosofie, analize filosofice, interpretări și aplicații filosofice) – astfel:

1. "Boare de Waterloo", proze scurte, debut editorial, editura Cartea românească, București, 1984; 

2. "Așezarea", roman, Ed. Cartea românească, București, 1989;

3. "Apă neagră", roman, Ed. Nemira, București, 1999 (reeditat în anul 2014, la editura Cartea românească și considerat de către critici cu autoritate profesională „roman total”, „roman aflat în prima linie valorică a prozei post-comuniste”, „roman profund, cu reglaj fin”, ș.a.); 

4. "Evelyn", proze scurte, Ed.Global Lex, București, 2003; 

5. "Nietzsche, ermitul vesel", eseu filosofic, Ed. Economica, București, 2011;

6. "Incursiune în sfera publică românească. Modele europene", eseu filosofic, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2011;

7. "Ceață pe Tamisa", roman, Ed. Cartea românească, București, 2013;

8. "Agonia lui Constantin", roman, Ed. Junimea, Iași, 2017;  

9. "Furnicarul", roman (reeditarea în forma originală propusă editurii "Cartea românească", în anul 1984, a romanului "Așezarea", 1989), Ed Junimea, Iași, 2021.

10. ”Oglindă spartă”, roman, Editura Junimea, Iași, 2022;

ANTOLOGII

 ”Proza 21”, Editura Libris Universalis, București, 2015;
 ”Next UP”, proză, Antologiile orașului București, 2018;
 ”Don Quijote, prostituata și alte personaje”, Editura Alfa, București, 1999;
 ”Unsprezece prozatori din Sud”, Editura Anteu, Craiova, 1999;
 ”Scriitori pe calea regală”, Asociația Scriitorilor din București, Editura Brumar, 2008
 ”Scriitori din Ialomița” Editura Anteu, Craiova, 1999.   

TRADUCERI : ”Manevre potrivite pe timp de ceață”, antologie cu 21 de prozatori români, Sofia, 2017.

COLABORĂRI LA REVISTE LITERARE: 

A publicat texte de proză și eseuri în principalele reviste românești: România literară, Luceafărul, Viața românească, Convorbiri literare, Tomis, Familia, Apostrof, Art-Panorama, Limba română (Chișinău), SLAST  etc.  

Este prezent în "Dicționarul General al Literaturii Române", editat de Academia Română, în anul 2007.Cărțile lui i-au fost recenzate de către critici literari cu recunoaștere națională în peste 70 de articole critice, toate laudative, precum și în cărți de critică profesionale ca: Laurențiu Ulici, "Prima verba", 2004; Nicolae Oprea, "Nopțile de insomnie", 2005; Ion Bogdan Lefter, "Scriitori români din anii 80-90", 2001; Geo Vasile, "Proza românească între milenii", 2001; Constantin Dram, "Lumi narative", 2005, Irina Petraș "De veghe între cărți. Scriitori români contemporani, 2015 ș.a.

PREMII 

. Premiul pentru proză al Asociației București a Uniunii Scriitorilor, în anul 2000, pentru romanul "Apă neagră".    

. Premiul pentru proză al Concursului Național  Alexandru Odobescu, de la Călărași, pentru romanul "Apă neagră", 2000.    

. Premiul pentru proză al Clubului Român de Proză București, pentru romanul "Ceață pe Tamisa", 2013.    

. Premiul  Cartea Anului al Filialei București de proză București a Uniunii Scriitorilor, pentru romanul "Ceață pe Tamisa", 2014;   

. Ordinul  Meritul pentru învățământ în grad de ofițer, în anul 2004, sub semnătura  Președintelui României. 

Ordinul Gheorghe Lazăr, clasa I, sub semnătura Ministrului Educației, în anul 2005. 

Diploma de excelență, acordată de Guvernul României, sub semnătura Prim- Ministrului și al Ministrului Educației, pentru performanțele obținute cu elevii în întreaga carieră didactică, 2008.